Joel Rodríguez può riferirsi a:
Joel Rodríguez Mojica – (1991-vivente) atleta messicano
Carlos Joel Rodríguez Luviano – (1974-vivente) tuffatore messicano
Joel Rodríguez Pérez – velista spagnolo
Joel Plata Rodriguez – (1998-vivente) ginnasta spagnolo
Jonathan Joel Rodríguez – (1994-vivente) calciatore argentino
Manuel Joel Rodrìguez – (1995-vivente) calciatore argentino

Pagine correlate 
Persone di cognome Rodríguez